Johnson County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Johnson County (Arkansas)
 Johnson County (Georgia)
 Johnson County (Illinois)
 Johnson County (Indiana)
 Johnson County (Iowa)
 Johnson County (Kansas)
 Johnson County (Kentucky)
 Johnson County (Missouri)
 Johnson County (Nebraska)
 Johnson County (Tennessee)
 Johnson County (Texas)
 Johnson County (Wyoming)